Dolby Pro Logic, een surround geluid verwerkingstechniek
 DPL (voetbalvereniging), een voetbalvereniging uit Pernis
Digital Private Line, de benaming die Motorola hanteert voor Digital Coded Squelch